Роберт Бойд Холбрук (; род. 1 сентября 1981; Престонсбург, Кентукки, США) — американский актёр кино и телевидения, а также модель и художник. Наибольшую известность приобрёл ролью в драматическом телесериале «Нарко», где исполнил роль агента УБН Стива Мёрфи.

Ранняя жизнь и карьера модели 
Холбрук родился в Престонсбурге, Кентукки, в семье Эллен и Дона Холбруков. В юности он подрабатывал плотником в местном театре.

В 2001 году Бойд подписал контракт с французским модельным агентством Elite Model, позднее работал в фэшн-учреждении Wilhelmina Models. Также Холбрук сотрудничал (в качестве модели) со следующими дизайнерами и лейблами: Gucci, Жан-Поль Готье, Versace, Hugo Boss, Билл Бласс, Calvin Klein, Moschino, Марк Джейкобс, DSquared².

Бойд и модель Омахира Мота позировали фотографу Эллен фон Унверт для парижской выставки «Omahyra & Boyd» (2005), позже была выпущена книга с этими фотографиями — «Exhibitions International».

Кинокарьера 
Холбрук выпустил мини-серию стихотворений на веб-сайте Model-Max.com в сопровождении иллюстраций от Джейми Страчана.

Участвуя в фэшн-показах в Европе и Азии, Холбрук накопил достаточно денег для изучения киноискусства Нью-Йоркском университете, где он получил сертификат «SCPS 16mm Film». Затем Бойд посещал занятия в Колумбийском университете на кафедре истории кино и сценарного дела. С тех пор он спродюсировал пять короткометражных фильмов.

Бойд изучал актёрское мастерство в студии Уильяма Эспера, где прошёл двухгодичный курс обучения, также он участвовал в специализированной программе подготовки от Шейн Энн Янтс () — где обучался постановке голоса и речи. В 2007 году, когда он послал свой сценарий режиссёру Гасу Ван Сенту, который был настолько впечатлён талантом начинающего кинематографиста, что предложил ему небольшую роль в своём фильме «Харви Милк». В тот же период он снялся в музыкальном видео на песню «Allison» панк-группы Permanent Me, вместе с ещё одной моделью — Тиа Экхардтом.

Среди других увлечений Холбрука: фотографирование и создание скульптур. Его дебютное арт шоу — «Iscariot», проходило с 19 апреля по 17 мая 2008 года в нью-йоркской галерее RARE.

В 2015-м году исполнил роль агента УБН Стива Мёрфи в телесериале «Нарко».

Личная жизнь 
Холбрук начал встречаться с актрисой Элизабет Олсен в сентябре 2012 года после знакомства на съёмках фильма «Очень хорошие девочки». В марте 2014 года пара обручилась. Однако в январе 2015 года они расстались.

14 января 2018 года у актёра и его девушки, датской актрисы Татьяны Пайкович, родился сын Дэй.

Фильмография

Примечания

Ссылки